Szentimre, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Tiszaszentimre neve 1902-ig
 Szentimre, Csókakő része, Fejér megye

Településnevek részeként 
 Csíkszentimre (rom. Sântimbru-Ciuc), Románia, Hargita megye
 Csíkszentimrefürdő (rom. Sântimbru-Băi), Románia, Hargita megye
 Görgényszentimre (rom. Gurghiu, ném. Görgen), Románia, Maros megye
 Hegyközszentimre (rom. Sântimreu), Románia, Bihar megye
 Marosszentimre (rom. Sântimbru, ném. Emrichsdorf, korábban Sankt Emrich), Románia, Fehér megye
 Mátraszentimre, Heves megye
 Nyárádszentimre (rom. Eremieni, ném. Sankt Emmerich), Románia, Maros megye
 Pestszentimre Budapest városrésze, XVIII. kerület
 Soltszentimre, Bács-Kiskun megye
 Sárosszentimre, Radácsszentimre településrésze, 1964 előtt önálló község Szlovákiában, az Eperjesi kerület Eperjesi járásában
 Somogyszentimre, egy kihalt település Somogy megyében, a Kaposvári járásban. 
 Szentimrefalva, Veszprém megye
 Szentimreváros, Budapest városrésze, XI. kerület
 Szent Imre-kertváros, Budapest városrésze, XVIII. kerület
 Tiszaszentimre, Jász-Nagykun-Szolnok megye